Senckel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Senckel (1836–1912), Schriftsteller
 Marina Senckel (* 1982), deutsche Theater- und Filmschauspielerin